Miejsca w Polsce 
 Liszkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Liszkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica 
 Liszkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Liszkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

 Liszkowo – zlikwidowany przystanek kolejowy w Liszkowie, w województwie zachodniopomorskim

 Miejsca na Litwie
 Liszkowo – wieś w okręgu olickim, w rejonie orańskim